Танне (Гарц) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Танне (Арденны) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Танне (Ньевр) — коммуна во Франции, в департаменте Ньевр.
 Танне (Во) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Во.